CrazySexyCool — второй студийный альбом американской группы TLC, издан в 1994 году.

Об альбоме 
Как и первый диск, в небольшой степени направлен на политику. Изначально предполагалось назвать альбом как «Troublesome 21», в честь 21-го дня рождения участниц TLC. Песни альбома содержат чувственное звучание R&B, построенное на резких битах хип-хопа. CrazySexyCool был номинирован на шесть премий Грэмми в 1996 году. Было продано более 14 миллионов копий альбома по всему миру, что сделало его самым продаваемым альбомом среди женских американских групп.

Список композиций 
 Intro-Lude — 1:01
 Creep − 4:28
 Kick Your Game — 4:14
 Diggin' On You — 4:14
 Case of the Fake People — 4:04
 CrazySexyCool (Interlude) — 1:42
 Red Light Special — 5:04
 Waterfalls — 4:39
 Intermission-Lude — 0:43
 Let’s Do It Again — 4:16
 If I Was Your Girlfriend — 4:36
 Sexy (Interlude) — 1:34
 Take Our Time — 4:33
 Can I Get a Witness (Interlude) — 2:57
 Switch — 3:30
 Sumthin' Wicked This Way Comes — 4:23

Чарты

Примечания 

Альбомы TLC
Альбомы Arista Records
Альбомы США
Премия «Грэмми» за лучший альбом в стиле ритм-н-блюз
Альбомы LaFace Records
Альбомы, спродюсированные Шоном Комбсом
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний